Бриджуотер () — город в округе Плимут, штат Массачусетс, на северо-востоке США. Согласно Переписи населения США 2010 года, население города составляло 26 563. Бриджуотер находится в 40 км к югу от Бостона и в 56 км к востоку от города Провиденс.

География 
Согласно Переписи населения США 2010 года, площадь города составляет 73 км². 2,5 % города (1,8 км²) — водная поверхность. По площади, Бриджуотер занимает 99-е место в Массачусетсе (из 351) и 8-е (из 27) в Плимуте.

На северо-западе город граничит с , с  на востоке,  на северо-востоке,  на юге и городом  на западе. Бриджуотер находится в 8 км к югу от города Броктон, в 16 км на северо-востоке от города Тонтон и в 40 км к югу от Бостона.

Через город течёт река . В Бриджуотере есть также несколько озёр. Крупнейшее из них, , находится на западном краю города. Рядом находится также лес и несколько заповедников. На западе от города находится . Большая часть Хокомокского болота образует так называемый , на территории которого якобы видели бигфутов, мистических чёрных пантер, НЛО и др. Криптозолоог  сравнивал Бриджоутерский треугольник с Бермудским.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в городе жило 25 185 человек, 5584 семьи. Плотность населения составила около 353,7 чел./км². Около 87 % населения составили белые.

История 
Поселение было основано в 1650 году как пригород . В 1656 году поселение было отделено и начало функционировать как отдельный город в Плимутской колонии. С 1686 по 1689 года город находился на территории доминиона Новая Англия.

Примечания 

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Плимут (Массачусетс)